Alessio Gelsini Torresi (1951) – direttore della fotografia italiano
 Antonio Placido Torresi (1951-2012) – pittore, restauratore e critico d'arte italiano
 Giulio Torresi (1915-1944) – aviatore italiano della Regia Aeronautica
 Nina Torresi (1990) – attrice italiana

Pagine correlate
 Torres